

Geografia
Aunay-sous-Crécy – comune francese del dipartimento dell'Eure-et-Loir
Crécy-au-Mont – comune francese del dipartimento dell'Aisne
Crécy-Couvé – comune francese del dipartimento dell'Eure-et-Loir
Crécy-en-Ponthieu – comune francese del dipartimento della Somme
Crécy-la-Chapelle – comune francese del dipartimento di Senna e Marna
Crécy-sur-Serre – comune francese del dipartimento dell'Aisne
Estrées-lès-Crécy – comune francese del dipartimento della Somme
Montigny-sur-Crécy – comune francese del dipartimento dell'Aisne

Altro
Rolls-Royce Crecy – motore aeronautico

Pagine correlate
Cantone di Crécy